Eustacio, Eustasio o Eustaquio hace referencia a varios artículos:

Personas
 Eustaquio de Roma, mártir cristiano (f. 118);
 Eustasio de Nápoles, obispo (s. III);
 Eustacio de Antioquía, patriarca (f. c. 330);
 Eustacio de Sebaste, obispo (f. 350);
 Eustacio de Capadocia, orador y diplomático (siglo IV);
 Eustacio (cónsul), cónsul romano (c. 421);
 Eustasio de Aosta, obispo (s. V);
 Eustacio de Mtskheta, santo georgiano (f. 551);
 Eustacio de Epifania, historiador bizantino (s. VI);
 Eustasio de Luxeuil, abad (f. 629);
 Eustathios (gobernador), gobernador bizantino (c. 910);
 Eustathios Maleinos, general y magnate bizantino (c. 960);
 Eustacio de Constantinopla (patriarca) (f. 1025);
 Eustathios Rhomaios, jurista bizantino (f. 1030);
 Eustaquio I de Boulogne (f. 1049);
 Eustaquio II de Boulogne (f. c. 1087), luchó en la batalla de Hastings;
 Eustathios Daphnomeles, general bizantino (f. s. XI);
 Eustathios Palatinos, Catepan bizantino de Italia (f. s. XI);
 Eustathios Kymineianos, eunuco bizantino (f. 1107);
 Eustaquio Grenier (f. 1123), señor cruzado y condestable del Reino de Jerusalén;
 Eustaquio III de Boulogne (f. c. 1125), se rebeló contra el rey Guillermo II de Inglaterra;
 Eustaquio IV de Boulogne (f. 1153), hijo mayor del rey Esteban de Inglaterra;
 Eustaquio fitz John (f. 1157), magnate del norte de Inglaterra;
 Eustathios Makrembolites, novelista bizantino (f. s. XII);
 Eustacio de Tesalónica, obispo (f. s. XII);
 Eustaquio de Balliol (f. c. 1209), señor de Balliol;
 Eustaquio de Fly (f. 1211), santo cisterciense francés
 Eustaquio de Ely (f. 1215), Lord Canciller de Inglaterra, obispo de Ely;
 Eustaquio de Vesci (f. 1216), señor inglés del castillo de Alnwick, líder de la Guerra del Primer Barón contra el Rey Juan I de Inglaterra;
 Eustaquio el Monje (f. 1217), mercenario y pirata;
 Eustaquio de Fauconberg (f. 1228), obispo de Londres;
 Jevstatije I, santo serbio  (f. s. XIII);
 Jevstatije II, santo serbio (c. 1300);
 Eustaquio Folville (f. 1346), forajido inglés;
 Ewostatewos, santo etíope (c. 1352);
 Eustaquio de Vilnius (f. 1347), santo y mártir de la Iglesia Ortodoxa Rusa;
 Eustaquio Chapuys (f. 1556), Embajador del Sacro Imperio Romano Germánico en la Corte Inglesa durante el reinado de Enrique VIII.

Nombres masculinos